Кручина может означать:

Фамилия 
 Кручина, Виктор Павлович (1971—2015) —  украинский театральный режиссёр, актёр театра и кино.
 Кручина, Николай Ефимович (1928—1991) — советский партийный деятель.

Топоним 
 Кручина — река в Забайкальском крае.
 Кручина — деревня, Верхошижемский район, Кировская область, Россия.